Československá basketbalová reprezentace žen byl tým, který reprezentoval Československo na mezinárodních soutěžích basketbalu do 31.12.1992. Po rozdělení Československa měly od roku 1993 Česká republika a Slovensko svá vlastní národní reprezentační družstva.

Síň slávy ČBF 
V Síní slávy České basketbalové federace jsou uvedeny tyto hráčky
 2005: Jaroslava Dubská-Čechová • Hana Ezrová-Kopáčková • Věra Horáková-Grubrová • Dagmar Hubálková • Zdeňka Kočandrlová-Moutelíková • Eva Křížová-Dobiášová • Hana Myslilová-Havlíková • Ludmila Ordnungová-Lundáková • Stanislava Theissigová-Hubálková • Milena Vecková-Blahoutová
 2007: Milena Jindrová • Helena Malotová-Jošková • Věra Štechrová-Koťátková • Marta Kreuzová-Melicharová • Olga Přidalová-Mikulášková • Marie Zahoříková-Soukupová • Alena Spejchalová 
 2015: Dana Klimešová-Ptáčková • Anna Součková-Kozmanová • Vlasta Mottlová-Vrbková

Statistiky hráček s účastí na OH, MS a ME 
Statistiky hráček v československé basketbalové reprezentaci obsahují seznam hráček, u nichž je uveden ročník narození (roč.), celkový počet odehraných reprezentačních zápasů (z), roky reprezentace (roky) a celkový počet odehraných reprezentačních zápasů, které odehrály za Československo na Olympijských hrách (včetně kvalifikace pro účast na OH), Mistrovství světa a ve finálové soutěži Mistrovství Evropy. U každé této soutěže je u hráčky uveden počet účastí (kOH, OH, MS, ME), zápasů (z) a bodů (b) a jejich celkové počty v těchto soutěžích (C, z, b), počty medailí z Mistrovství světa a Mistrovství Evropy (za 2. a 3. místa).  Ve statistice chybí 25 bodů ze statistiky ME 1954 (Bělehrad).

Odkazy

Reference

Související články 
 Basketbalová reprezentace - Československo muži - statistiky - ženy • • Česko muži - ženy  
 Ocenění československých basketbalistů • Basketbalista roku • Nejlepší český basketbalista 20. století
 Basketbal na olympijských hrách • • Mistrovství světa muži - ženy • • Mistrovství Evropy muži - ženy
 Euroliga v basketbale / Pohár evropských mistrů muži - ženy • • Pohár vítězů pohárů muži - ženy

Externí odkazy 

 archive.fiba.com: Teams – Czechoslovakia web fiba.com
 INTERNATIONAL BASKETBALL web linguasport.com
 INTERNATIONAL BASKETBALL web todor66.com

Československá basketbalová reprezentace
Basketbalové reprezentace
Československé basketbalistky
Seznamy československých sportovců